2 miejscowości w Estonii:
 Päraküla – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Suure-Jaani.
 Päraküla – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Tõstamaa.